Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1981 odbyły się między 23 a 29 marca 1981 w kanadyjskim London, w Thompson Arena.

Tytuł mistrzów świata z 1980 broniła drużyna z Kanady. Nowymi mistrzami zostali Szwajcarzy, którzy w finale pokonali Amerykanów 2:1. Brązowy medal zdobyli Kanadyjczycy po przegranej 4:7 w półfinale ze Szwajcarią.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinał

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1981
1981 w curlingu
1981 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
London (Kanada)